Amerikai Egyesült Államok
Ossun (Louisiana)
 Franciaország
Ossun (Franciaország)
Ossun-ez-Angles